Мото Гран-Прі Німеччини 2014 року, офіційна назва eni Motorrad Grand Prix Deutschland — 9-й етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 11—13 липня 2014 року на автомотодромі Заксенринг, розташованого поруч з містом Гоенштайн-Ернстталь у Німеччині. За три дні змагань Гран-Прі Німеччини відвідало 209 408 глядачів і за цим показником він став третім найпопулярнішим Гран-Прі сезону після Гран-Прі Чехії та Гран-Прі Іспанії.

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 110,13 км (30 кіл).

Старт Гран-Прі Німеччини видався схожим на попередній етап, в Ассені. Перед самим початком гонки пройшов невеликий дощ, який намочив поверхню треку, тому майже всі гонщики виїхали на старт на мотоциклах, налаштованих на дощову погоду. Після прогрівочного кола більшість пілотів, включаючи всіх заводських, заїхала у бокси для зміни мотоциклів на «сухі», за що були відповідно покарані стартом з піт-лейну після старту гонки та проходження першого повороту гонщиками, які починали гонку зі стартової решітки. На початку гонки лідерство захопив Штефан Брадль, який не міняв мотоцикл. Проте поверхня треку доволі швидко висохла, і гонщики, які поміняли байки, отримали значну перевагу (їхній час проходження кола був приблизно на 1 с. меншим за час Брадля).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 106,459 км (29 кіл).

Гонка у класі Moto2 була побудована навколо двох дуелей: за перше та третє місця. За перемогу змагалися фін Міка Калліо та швейцарець Домінік Аегертер, який стартував з поулу. Майже всю гонку лідирував Калліо, проте Аегертер зумів його обігнати перед самим фінішем. Різниця у часі становила 0,091 с. За 3-тє місце боролись лідер чемпіонату Тіто Рабат, Сімоне Корсі та Маверік Віньялес. Рабат, як і Калліо, очолював цю групу протягом майже усього часу, проте допустив помилку в останньому повороті, чим скористався досвідчений Корсі.

Ще одним цікавим моментом гонки стала аварія Йоана Зарко, який вилетів у гравій, а його мотоцикл спалахнув. Байк згорів повністю — маршали з вогнегасниками не встигли добігти.

Примітка:* — Азлан Шах на першому колі потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 99,117 км (27 кіл).

Лідер чемпіонату, австралієць Джек Міллер, розпочав гонку з поула, очоливши заїзд. Він лідирував протягом усієї гонки, а його основні суперники Романо Фенаті та Алекс Рінс вибули з боротьби ще на початку гонки. Другим фініш перетнув південноафриканець Бред Біндер (перший подіум у кар'єрі), третім — француз Алексіс Масбу (перший подіум у сезоні та другий у кар'єрі).

Примітка: Лівіо Лої, Габріель Родріго та Енеа Бастіаніні падали, але повернулись та продовжили гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Німеччини
2014
Німеччина
Липень 2014